Airae bezeichnet in Osttimor:

 ein Ort und Aldeia im Suco Atara, siehe Atara (Atsabe)
 ein Ortsteil des Orts Balibo Vila, siehe Balibo Vila
 ein Ort im Suco Laubono, siehe Laubono